Oblężenie Saragossy (778)
 Oblężenie Saragossy (1808)
 Oblężenie Saragossy (1809)